Az 1957–1958-as Nationalliga A volt a 61. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Young Boys volt. A szezont újra a Young Boys csapata nyerte, a bajnokság történetében nyolcadjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság